Lenz puede referirse a:
 Lantsch/Lenz
 la ley de Lenz y el vector de Runge-Lenz, en Física
 El relato Lenz de Georg Büchner

Apellido 
Lenz es un apellido alemán, que llevan entre otras las siguientes personas:

 Heinrich Friedrich Emil Lenz (12 de febrero de 1804 - 10 de febrero de 1865), físico alemán.
 Siegfried Lenz, escritor alemán
 Jakob Michael Reinhold Lenz, escritor alemán
 Rodolfo Lenz, lingüista, filólogo, lexicógrafo y folclorista alemán naturalizado chileno
 Bethany Joy Lenz, actriz de televisión y cine, directora de televisión, compositora y cantante estadounidense

Autores de nombres científicos 
 Lenz - Harald Othmar Lenz 1798-1870.
 L.W.Lenz - Lee Wayne Lenz 1915-
 M.Lenz - Michael von Lenz.